Ghindești, città della Moldavia nel distretto di Florești
Ghindești, comune della Moldavia nel distretto di Florești